Minerva Film, une maison de production italienne fondée en 1912 ;
 Minerva Films, l'autre nom de la British Comedy Films Ltd, une maison de production britannique éphémère fondée en 1920 par Leslie Howard et Adrian Brunel.
 Minerva Film, une maison de production danoise fondée en 1935.